

Onomastica

 Constantin – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Costantino

Persone
 Agafia Constantin (1955) – ex canoista romena
 Christian Constantin (1957) – dirigente sportivo ed ex calciatore svizzero
 Daniel Constantin (1940) – funzionario francese
 Daniel Constantin (1978) – politico e agronomo rumeno
 Gheorghe Constantin (1932-2010) – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Jean Constantin (1927-2010) – attore e comico rumeno
 Jean-Antoine Constantin (1756-1844) – pittore francese
 Maria Adela Constantin (1991) – bobbista rumena
 Mariana Constantin (1960) – ex ginnasta rumena
 Marius Constantin (1984) – calciatore rumeno
 Maurice Constantin-Weyer (1881-1964) – scrittore francese
 Michel Constantin (1924-2003) – attore cinematografico e televisivo e pallavolista francese
 Robert Constantin (1530-1603) – medico, ellenista e saggista francese
 Vali Ionescu-Constantin (1960) – ex lunghista rumena

Altro
 Constantin Film – casa di produzione cinematografica tedesca
 Vacheron Constantin – antica fabbrica di orologi